Füster ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Füster (1808–1881), österreichischer Theologe und Politiker
 Géza Füster (1910–1990), ungarischer Schachmeister